Antônio João kan syfta på:

Brasilien 

 Antônio João (kommun), Mato Grosso do Sul, 
 Antônio João (ort), Mato Grosso do Sul,